Sauveterre puede referirse a: 

 Sauveterre, comuna francesa situada en Gard.
 Sauveterre, comuna francesa situada en Gers.
 Sauveterre, comuna francesa situada en Altos Pirineos.
 Sauveterre, comuna francesa situada en Tarn.
 Sauveterre, comuna francesa situada en Tarn y Garona.